Takehara kan syfta på:

 Takehara, Hiroshima - stad i Hiroshima prefektur, Japan
 Mika Takehara - japansk-svensk slagverkare